Feenpalast ist eine Bezeichnung für

 Feenpalast (Dresden), Veranstaltungsgebäude in Dresden-Leuben 1925–1947, siehe Leuben – Theater und Operette und Staatsoperette Dresden – Geschichte des Hauses
 Feenpalast (München), Theater in München seit 1895, siehe Deutsches Theater München – Geschichte

Siehe auch
 Feen-Palast, Varieté-Theater in Berlin um 1895–1910